Trapiche peut faire référence à :
Trapiche, commune Malaga, en Espagne ;
Trapiche, commune de San Luis, en Argentine ;
Trapiche, caractéristique d'une gemme ;
Trapiche, vin argentin ;
Trapiche, moulin pour la canne à sucre ou l'extraction du minerai.